Der FK Metalurg Skopje ist ein nordmazedonischer Fußballverein in Skopje.

Geschichte 
Der Fußballverein Metalurg Skopje wurde im Jahre 1964 gegründet und spielte der Klub in der jugoslawischen Meisterschaft. Dort gelang dem Verein die regionale Meisterschaft in der Mazedonischen Republikliga 1987.

Nach Gründung des eigenen Staates Mazedoniens wurde auch das Fußballsystem angepasst und spielte in der Saison 1992/93 erstmals in der höchsten mazedonischen Spielklasse, der Prva Makedonska Liga. Nachdem Metalurg 1993 in die zweite mazedonische Liga abgestiegen war, gelang dem Verein erst in der Saison 2007/08 die Rückkehr in die Prva Liga. In der Saison 2009/10 belegte Metalurg den 3. Platz und qualifizierte sich somit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte für einen europäischen Wettbewerb. 2012/13 wurde Metalurg zum dritten Mal in Folge mazedonischer Vizemeister. 2015/16 folgte der Abstieg aus der Prva Makedonska Liga, ein Jahr später der direkte Abstieg aus der Vtora Makedonska Liga. Seitdem spielt der Klub nicht mehr in den höchsten Ligen des Landes.

Platzierungen in der Prva Liga

Erfolge 
 Meister der Mazedonischen Republikliga (1): 1987
 Vizemeister der Prva Makedonska Liga (3): 2010/11, 2011/12, 2012/13
 Meister der Vtora Makedonska Liga (2): 1993/94, 2007/08
 Nordmazedonischer Pokalsieger (1): 2010/11

Europapokalbilanz 

Nordmazedonischer Fußballverein
Fk Metalurg
FK Metalurg Skopje
FK Metalurg